Комуна́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Комунальна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Комунальна вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Комунальна вулиця — колишня назва вулиці Міська у місті Первомайський.

Вулиці